Иркир — железнодорожный разъезд Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Назван по одноимённому селу. Грузовые и пассажирские операции не производятся.

История 

Разъезд открыт в 1979 году в составе пускового участка Тымовск — Ноглики.

Деятельность 
По состоянию на декабрь 2010 года разъезд осуществляет скрещивание встречных поездов на участке Альба — Адо-Тымово. Остановка пассажирских и грузовых поездов на разъезде не предусмотрена.

Ссылки 
 Иркир в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru 

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области